Cal Ganxo, edicifi de Masroig
 Cal Ganxo (Castelldefels), masia situada al massís del Garraf
 Cal Ganxo (Valls), edifici del municipi de Valls
 Cal Ganxó, edifici del municipi de Palafrugell